Bridge Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bridge Creek (Missouri)
 Bridge Creek (Oklahoma)
 Bridge Creek (Town), Town(ship), im Eau Claire County, Wisconsin
 Bridge Creek Township, Arkansas

Flüsse:
 Bridge Creek (Canim Lake) in British Columbia (Kanada)
 Bridge Creek (Oregon), Vereinigte Staaten
 Bridge Creek (Queensland), auf der Kap-York-Halbinsel, Australien

 Bridge Creek (Normanby River), Nebenfluss des Normanby Rivers in Queensland, Australien